A Serie A 1968–1969-es szezonja volt a Serie A hatvanhetedik idénye. A győztes a Fiorentina lett, ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Az egyes csapatok vezetőedzői

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Részletes eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1968-69
 Serie C 1968-69
 Serie D 1968-69
 Prima Categoria 1968-69
 Coppa Italia 1968-69

Jegyzetek

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

További információk
  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1